Whitesburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Whitesburg (Georgia)
Whitesburg (Kentucky)